Fluviostroma är ett släkte av svampar. Fluviostroma ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fluviostroma